Ярослав Олейник:
 Олейник, Ярослав Богданович (1952—2020) — советский и украинский экономикогеограф, член-корреспондент Академии педагогических наук Украины.
 Олейник, Ярослав Вадимович (род. 1991) — украинский футболист.